Джакінто Діано (1731—1803) — італійський живописець, який творив у стилі, що поєднує рококо та неокласицизм.
 Обдуліо Діано (1919—2007) — аргентинський футболіст, що грав на позиції воротаря, зокрема за національну збірну Аргентини, у складі якої — чемпіон Південної Америки 1947 року.

Діано-д'Альба — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Діано-Арентіно — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Імперія.
 Діано-Кастелло — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Імперія.
 Діано-Марина — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Імперія.
 Діано-Сан-П'єтро — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Імперія.
 Валло-ді-Діано — долина в провінції Салерно.